de dierenriem
 Zodiac (film), een film van David Fincher uit 2007
 Zodiac Killer, een Amerikaanse seriemoordenaar uit eind jaren zestig
 Zodiac (boot), een opblaasbare rubberboot met harde bodem
 Zodiac Aerospace, een Frans bedrijf in de luchtvaartindustrie; onder andere de maker van bovengenoemde boot
 Zodiac (Thorpe park), een attractie in Thorpe Park